Faithfull ist der Familienname folgender Personen:

 Emily Faithfull (1835–1895), englische  Frauenrechtlerin und Verlegerin
 Geoffrey Faithfull (1893–1979), britischer Kameramann
 Lilian Faithfull (1865–1952), britische Hochschullehrerin und Frauenrechtlerin
 Lucy Faithfull, Baroness Faithfull (1910–1996), britische Politikerin 
 Marianne Faithfull (* 1946), britische Musikerin und Schauspielerin
 Simon Faithfull (* 1966), englischer Künstler